О́лема — топоним.

 Олема — река в Архангельской области, приток Вашки.
 Олема — село в Архангельской области.